Questa pagina contiene l'elenco dei comuni italiani il cui nome inizia con la lettera A.

Per ogni comune vengono indicate la città metropolitana, la provincia e la regione di appartenenza.

Voci correlate 
 Comuni d'Italia

Liste di comuni d'Italia